Weigel est un patronyme porté notamment par :
 Atílio Genaro Ancheta Weigel (1948-), footballeur uruguayen ;
 Christian Ehrenfried Weigel (1748-1831), chimiste et naturaliste allemand ;
 Devon Weigel, acteur canadien, l'un des héros de la série Falcon Beach ;
 Erhard Weigel (1625-1699), philosophe, mathématicien et astronome allemand ;
 Estelle Weigel (1914-1967), patineuse artistique américaine, sœur cadette de Louise Weigel ;
 François Weigel, pianiste, compositeur et chef d'orchestre français ; 
 George Weigel, écrivain catholique américain ;
 Hans Weigel (1908-1991), écrivain et critique de théâtre autrichien ;
 Hélène Weigel (1900-1971), actrice allemande et directrice du Berliner Ensemble ;
 Herman Weigel, scénariste allemand ;
 Jannine Weigel (2000-), chanteuse pop thaïlandaise ;
 Karl Ignaz Weigel (1881-1949), compositeur autrichien ;
 Katarzyna Weigel (vers 1450-1539), catholique polonaise qui s'est convertie au judaïsme, et fut brûlée vive pour apostasie ;
 Louise Weigel (1912-1982), patineuse artistique américaine, sœur aînée d'Estelle Weigel ;
 Paul Weigel (1867-1951), acteur américain ;
 Philippe Weigel (1786-1856), mémorialiste russe ;
 Teri Weigel (1962-), actrice pornographique américaine ;
 Valentin Weigel (1533-1588), penseur mystique allemand.

Weigel est également le nom d'un cratère lunaire nommé en hommage à Erhard Weigel.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique